Запад може да се отнася за:
 Запад – една от посоките на света
 Западна цивилизация
 Запад – регион в Съединените щати
 Среден Запад – регион в Съединените щати
 Залез – преминаване на слънчевия диск под линията на хоризонта